Тахмасиб Хосейн Аждаров () ) ― азербайджанский и украинский ученый, доктор экономических наук. В течение срока службы — старший советник государственной налоговой службы 1-го класса — генерал налоговой службы. Мастер по самбо и спортивным гонкам.

Биография 
Родился 17 апреля 1964 года в Баку, Азербайджанская ССР, в семье известного азербайджанского экономиста Гусейна Аждарова.

С отличием окончил Военно-партийную школу, Финансово-кредитный факультет Азербайджанского государственного экономического университета и юридический факультет Бакинского государственного университета. Затем учился в Академии государственной службы при Президенте РФ.

После отделения налоговой службы от Министерства финансов в Азербайджане занимал должность начальника юридического отдела Главной государственной налоговой инспекции. Через некоторое время он был назначен на должность заместителя начальника Главной государственной налоговой инспекции соответствующим Указом Президента Азербайджана, проработал на этой должности долгое время и дослужился до старшего государственного налогового инспектора 1-го класса. Советник по обслуживанию (генеральная налоговая служба).

Прошел международные курсы переподготовки в области налогообложения во Франции, Германии, Австрии и Турции и получил соответствующие сертификаты этих стран.

В 1996 году с отличием окончил аспирантуру Института экономики и защитил кандидатскую диссертацию. Распоряжением Высшей Аттестационной Комиссии Азербайджанской Республики от 1997 года Тахмасиб Хосейн Аждаров был удостоен степени кандидата экономических наук. Он первый исследователь-ученый, занимающийся вопросами формирования и совершенствования налогового механизма в Азербайджане.

В 2000 году уехал в Киев для своей научной деятельности. Получив там послевузовское образование, защитил докторскую диссертацию по финансам, денежному обращению и займам. Тахмасиб Хосейн Аждаров был удостоен степени доктора экономических наук распоряжением Высшей аттестационной комиссии Украины от 2002 года.

Научные труды Тахмасиба Аждарова были опубликованы в Азербайджане, России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Иране и Турции. Автор 15 научных монографий, 10 брошюр, около 100 научных статей, ряда инструкций, программ и законопроектов.

Семья 
 Отец — профессор Хосейн Гадим Аждаров, известный ученый-экономист
 Дядя — доцент Мехди Гадим Гурбанов, доктор медицинских наук, почетный профессор ЮНЕСКО
 Трое детей.

Сочинения 
Тахмасиб Аждаров — автор 15 научных монографий, 10 брошюр и около 100 научных статей.

 Развитие свободного предпринимательства и налоговой политики в условиях перехода к рыночной экономике. Баку 1995
 Пути устранения экономического кризиса при переходе к рыночной экономике. Баку 1996
 Способы увеличения налоговых доходов. Москва 2006. (на русском языке)
 Налоги и развитие предпринимательства. Украина. 2007. (на русском языке)
 Влияние налоговой политики на доходы бюджета. Украина 2008. (на русском языке)
 Налоговая политика. Беларусь, 2009. (на русском яз.)
 Стабилизация налоговых доходов. Узбекистан 2010. (на русском языке)

Монографии 
 Вопросы формирования и совершенствования налогового механизма / Т. Х. Айдаров; Редактор Т. А. Пашаев; Институт экономики Академии наук Азербайджана. — Баку: Эльм, 1997. — 118 с. — 500 коп. — ISBN 5-8066-0754-2
 Направления налогового вопроса и работа органов налоговой службы в Азербайджане / Т. Х. Аждаров. — Тебриз: Ахтар, 2001. — 184 с. — На персидском. — 100 коп. — ISBN 964-6756-73-5
 Формирование и совершенствование налогового механизма: монография, Т.Айдаров, Рецензенты: Г. Г. Джафаров, А. А. Абдуллаев, Москва 1997, РАГС, 11 с. 300 коп. ББК 65 А 11.
 Вопросы налогообложения и налоговой политики в Азербайджане. Баку, «Сабах», 2001. 154 с. [4] ISBN 5-86106-221-8
 Налоговый вопрос в развитии экономики Азербайджана и аспекты его изучения / Т. Х. Аждаров; Научный редактор А. С. Шакаралиев — Баку: Элм, 2001. — 534 с .: Табл. — 1000 коп. — ISBN 5-8066-1349-6
 Налоговая проблема в развитии экономики Азербайджана и аспекты её изучения: монография / Тахмасиб Хосейн Аждаров. — Баку: [Би], 2001. — 534 с. 1000 экз. — на украинском языке. ISBN 5-8066-1349-6

Примечания 

Выпускники Азербайджанского экономического университета
Учёные Азербайджана